12 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 27 шахматной олимпиады с 14 ноября по 2 декабря 1986 года в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубай.

В соревнованиях приняли участие 49 команд, в составе которых было 193 шахматистки, в том числе 17 гроссмейстеров, 31 международный мастер и 10 мастеров ФИДЕ, сыгравшие 1008 партий.

Турнир проходил по швейцарской системе. Команды сыграли 14 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца. → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа, затем 60 минут на следующие 20 ходов.

Итоговая таблица 

 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 

 Перфоманс-рейтинг:  Нона Гаприндашвили 2877

 Доска 1:  Татьяна Лемачко 9½ / 11 = 86,4 %
 Доска 2:  Фарида Карим (Faridah Karim) 7 / 8 = 87,5 %
 Доска 3:  Нона Гаприндашвили 10 / 10 = 100,0 %
 Резервная:  Габриэла Станчуи-Оларашу 7 / 9 = 77,8 %

Примечания

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
1986 год в шахматах
Шахматы
Шахматы
Международные соревнования по шахматам в ОАЭ
Шахматы
Декабрь 1986 года